Alex Caffi – hockeista su ghiaccio italiano
 Alex Caffi – pilota automobilistico italiano
 Andrea Caffi – filosofo, politico e giornalista italiano
 Francesco Caffi – musicologo e magistrato italiano
 Ippolito Caffi – pittore italiano
 Margherita Caffi – pittrice italiana